Себастьян Кох (; род. 31 мая 1962, Карлсруэ) — немецкий актёр. С начала 2000-х сыграл множество разноплановых киноролей, благодаря чему приобрёл общеевропейскую известность.

Биография 
Себастьян Кох провёл детство и юность в Штутгарте на юго-западе Германии. Своё будущее видел в занятии музыкой, но после встречи с режиссёром Клаусом Паульманном всерьёз задумался об актёрской карьере. В 1985 году окончил школу актёрского мастерства имени Отто Фалькенберга в Мюнхене. В том же году Кох поступает на службу в мюнхенский «Театр Молодёжи», но вскоре по рекомендациям переводится в Берлинский государственный театр.

В 1986 году Кох впервые участвует в многосерийном немецком криминальном сериале «Tatort — Die Macht des Schicksals», демонстрировавшемся по германскому телевидению в ночные часы.

В 2002 году Кох участвует сразу в двух телевизионных проектах: приключенческом сериале «Der Tanz mit dem Teufel — Die Entführung des Richard Ötker» и биографической исторической драме «Манн» (в русском варианте название фильма звучало как «Семья Манн — столетний роман»). Последняя лента была удостоена звания «Телевизионное событие 2002 года в Германии», а сам Кох за роль Клауса Манна был награждён «Телевизионной премией Баварии». Как об актёре международного масштаба Кох заявил о себе, снявшись в историческом мини-сериале «Наполеон».

В 2006 году Кох получил премию «Bambi» и стал «Лучшим актёром 2006 года». Мировая узнаваемость приходит к Коху после выхода картины Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Жизнь других», удостоившейся премии Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм» в 2007 году. А представленная в Венеции и Торонто последняя работа Пола Верховена «Чёрная книга» ещё больше упрочила Себастьяна Коха как интернационального актёра.

Сегодня Кох постоянно участвует в театральных постановках, снимается в немецких телевизионных проектах, начитывает классику мировой литературы для аудиокниг. Постоянно проживает в Берлине вместе с дочерью Паулиной от журналистки Биргит Келлер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт